

Nom commun 
 Clarinette est un nom commun français qui désigne plusieurs instruments de musique de la famille des bois à anche simple battante et à perce cylindrique :
 la clarinette ;
 la petite clarinette ;
 la clarinette piccolo ;
 la clarinette d'amour ;
 la clarinette de basset ;
 la clarinette alto ;
 la clarinette basse ;
 la clarinette contralto ; 
 la clarinette contrebasse ;
 la clarinette octo-contralto ;
 la clarinette octo-contrebasse ;
 la clarinette double ;
 la clarinette ancienne, ancêtre de la clarinette moderne ;
 la clarinette en métal ;
 les clarinettes des Balkans ;
 Par extension, on appelle aussi « clarinette » le clarinettiste :
 Clarinette solo, le soliste ;
 Première clarinette, membre du premier pupitre ou jouant la première partie de clarinette dans un orchestre ;
 Deuxième clarinette, membre du deuxième pupitre ou jouant la seconde partie de clarinette dans un orchestre;
 la clarinette est un jeu d'anche dans un orgue ;
 la clarinette ou  piquage clarinette est un système utilisé en plomberie ;
 Clarinette est une variété britannique de pomme.

Arts 

Still Life with Pewter Candlestick and Clarinet (Nature morte avec chandelier en étain et clarinette) (1886), nature morte de William Michael Harnett.
Clarinette et bouteille de rhum sur une cheminée (1911), tableau de Georges Braque.
 Violon et Clarinette (1912), tableau de Georges Braque.

Lettres 
 Tonton Clarinette  ( Mr Clarinet, 2006) de Nick Stone paru en 2008 - Prix SNCF du polar 2009.
 La Clarinette est un roman de Vassilis Alexakis paru en 2015.
 La clarinette qui parlait aux oiseaux de Katherine Pancol et Jérôme Pélissier, livre pour enfant paru en 2019.
 Je ne souffle pas, je chante ! : L'étonnante histoire de Madame Clarinette de Morgane Raoux paru en 2021.

Musique 

Les confidences d'un joueur de clarinette, op.141  de Charles Koechlin.

Film 
 Arthème avale sa clarinette (1912), court-métrage d'Ernest Servaès.
Michel Portal, la clarinette (1977) de Denis Chegaray

Théâtre 
 Une clarinette qui passe, une comédie-vaudeville en un acte (1851) d'Eugène Labiche

Toponyme 
 
 Le château des Clarinettes, en gascon Castet de las Clarinettos (en occitan classique Casteth de las Clarinetas), demeure bourgeoise de la fin du XIXe siècle, à Lectoure (Gers).

Notes et références